Эсплу́гес-де-Льобрега́т (,  ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат. Занимает площадь 4,6 км². Население — 46649 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal municipal con información y servicios sobre la ciudad
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 web ciudadana con noticias, foros de debate y galería fotográfica.
 Toda la actualidad de Esplugas de Llobregat

Муниципалитеты Барселоны